Az IX jelentései:

 9-es római szám
 Ix, bolygó a Dűne-sorozatban
 IX, Unix operációs rendszer